Joe Rando (né le  à Dedham, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Université du New Hampshire || NCAA ||30 ||3 ||13 ||16 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 || Université du New Hampshire || NCAA ||22 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Université du New Hampshire || NCAA ||25 ||2 ||6 ||8 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 || Université du New Hampshire || NCAA ||38 ||5 ||20 ||25 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Owls de Dayton/Grand Rapids || LIH ||69 ||2 ||12 ||14 ||129 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 || Americans de Rochester || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1978-1979 || Americans de Rochester || LAH ||71 ||0 ||4 ||4 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1955
Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Choix de repêchage des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Owls de Grand Rapids
Joueur des Americans de Rochester
Défenseur de hockey sur glace